

Населені пункти та їхні частини
 Помажани — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Помажани — село в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Помажани — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Помажани — осада в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства

Примітки